Hipodamo, Hipodamas o Hipodamante era el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Hipodamo, un hijo del dios-río Aqueloo y de Perimede, hermano por tanto de Orestes. Fue el padre de Éurite, la esposa de Portaón, rey de Calidón. 
 Hipodamo, el padre de Perimela, la amante de Aqueloo. Cuando se enteró de esta relación arrojó a su hija al mar desde un acantilado, pero el dios fluvial la salvó, convirtiéndola Poseidón en una isla para que el río pudiera abrazarla eternamente.
 Hipodamo, un troyano muerto por Odiseo en el asedio a la ciudad.
 Hipodamo, un hijo de Príamo, rey de Troya, muerto por Aquiles.
 Hipodamo de Mileto, un arquitecto griego.

Fuentes 
 Apolodoro, Biblioteca mitológica, III.
 Homero, La Iliada, XI y XX.